Гайкіди (Хайкіди, Гайкіди, Хайкани, Гайкани, ) — легендарні царі та родовладики Вірменії. Родоначальником (нахапетом) та епонімом всіх вірменів вважався Гайк (), відповідно до Мовсеса — син біблійного патріарха Тоґарма, онук Тіраса, правнук Ґомера і праправнук Яфета — одного з синів Ноя. Від його імені вірменська традиція веде самоназву вірменів, а від його сина Арменака — їхню назву в інших мовах.

Нащадків Гайка — нахапетів (родовладик) вірменів — та роки їхнього життя вірменська історіографія називає таким чином:

Син Скайорді Паруйр, відповідно до Мовсеса Хоренаці, жив за часів падіння Ассирійської держави. Він ніби допоміг мідійському царю Варбаку в боротьбі проти останнього ассирійського царя Сарданапала, після чого узяв титул Հայոց Արքա (Айоц Арка) — «цар Вірменії». Останній з його нащадків, Ваан, загинув у боротьбі з Олександром Македонським:

Джерела 
 Мовсес Хоренаці. Історія Вірменії. Книга I. Родовід Великої Вірменії .

Вірменія
Списки:Вірменія